Contea di Rice o Rice County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Rice (Kansas)
 Contea di Rice (Minnesota)